Фу Най (кит. :傅 鼐, Фунай , 1677 год — 1738) — маньчжурский военачальник, дипломат. 1734-1738 годах был начальником приграничных комиссий для переговоров с джунгарами. Его помощником был назначен Акдунь. Но его переговоры не дали результата. 1738 году он скончался.

Источники 
 «Рукописи истории Цин», том 291
 «Рукописи истории Цин», тома 178—196, Хронология министров

Военачальники XVIII века
Маньчжурия
История Маньчжурии